Референдум в Германии 1934 года () — всенародное голосование в Германии по вопросу об объединении государственных постов президента (главы государства) и канцлера (главы правительства). Состоялся 19 августа 1934 года.

Политический контекст референдума 
Голосование проводилось в связи со смертью действующего президента Германии Пауля фон Гинденбурга (последовавшей 2 августа 1934) вместо внеочередных президентских выборов. 2 августа в 9 часов утра Пауль фон Гинденбург скончался, а через три часа было объявлено что, в «соответствии с законом, принятым кабинетом министров за день до смерти президента, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице». Адольф Гитлер объявлялся верховным главнокомандующим и главой государства.

К моменту проведения референдума в Германии активно происходил процесс установления диктатуры Национал-социалистической немецкой рабочей партии во главе с главой германского правительства Адольфом Гитлером.

Правовой режим в стране определялся принятыми Рейхстагом чрезвычайными законами: «О ликвидации бедственного положения народа и государства» (нем. Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, Ermächtigungsgesetz, 24 марта 1933), передавшим всю полноту государственной власти правительству и «О реорганизации государства» (, 30 января 1934), ликвидировавшим федеративное устройство Германии.

30 июня 1934 в Германии произошла «Ночь длинных ножей» (), объявленная правительством подавлением антигосударственного мятежа, подготавливавшегося руководством Штурмовых отрядов (СА) во главе с Эрнстом Рёмом.

Результаты референдума 
Подавляющее большинство избирателей поддержало вынесенное на голосование решение. За объединение высших государственных должностей проголосовали 38 394 848 человек; против — 4 300 370, недействительными признаны 873 668 бюллетеней.

Последствия референдума 
Адольф Гитлер объединил в своем лице высшие государственные должности, принял титул «Фюрер и Рейхсканцлер» (вождь и государственный канцлер, ).

Литература 
 Nohlen, D, Stöver, P, Elections in Europe: A data handbook. ISBN 978-3-8329-5609-7

Референдумы в Германии
1934 год в Германии
Референдумы 1934 года
Август 1934 года